Indonesië
 Gerih (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java
 Gerih (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Ngawi in de provincie Oost-Java